Далат:

 Далат — город в центральном нагорье Вьетнама, столица провинции Ламдонг.
 Далат Льенкхыонг — гражданский аэропорт, расположенный в 30 километрах к югу от города Далат (Вьетнам).
 Далат — четвёртая буква сирийского алфавита.